Matheus Pereira peut désigner :

 Matheus Pereira (1996-), Matheus Fellipe Costa Pereira, footballeur portugais
 Matheus Pereira (1998-), Matheus Pereira da Silva, footballeur brésilien